Óttar, Ottir u Ódder (nórdico antiguo: Óttarr), también Ohthere (inglés antiguo: Ohþere) es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga.

Puede referirse a:

Personajes de la mitología nórdica 
 Ódder, enano de la mitología nórdica

Reyes y caudillos vikingos 
 Ohthere, semi-legendario rey vikingo de los suiones ().
 Ottir Iarla, caudillo vikingo que lideró las primeras incursiones nórdicas en Inglaterra e Irlanda, .
 Óttir Dub, caudillo vikingo hiberno-nórdico, posible hijo de Ottir Iarla, participante en la batalla de Clontarf.
 Jarl Ottar, caudillo vikingo de los gautas de Götaland, Suecia, 
 Óttar de Dublín, monarca vikingo del reino de Dublín en el .
 Jarl Óttar de Mann, caudillo vikingo del reino vikingo de Mann que gobernó la mitad norte de la isla durante la guerra civil del .
 Ohthere de Hålogaland, explorador vikingo en el .

Edad Media 
 Ottar Birthing, lendmann de Noruega.

Escritores, músicos y artistas 
 Óttarr svarti, escaldo de Noruega del .
 Óttar M. Norðfjörð, escritor de Islandia.

Referencias 

Nombres escandinavos